Siderita puede referirse a:

Botánica
 El nombre común de la planta Sideritis hirsuta.
 El nombre común de la planta Sideritis hyssopifolia.

Mineralogía
 El mineral siderita, un carbonato de hierro.